CNCo steht für:
 China Navigation Company, internationale Frachtschiffgesellschaft aus Singapur, Teil der Swire Group

CNCO steht für:
 CNCO, lateinamerikanische Musikgruppe

Siehe auch:
 Conoco